Jean Jacques (1917-2001), un chimiste français.

 Jean-Jacques Soudeille (1899-1951), un historien, journaliste, communiste et résistant français.